Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open de Nice Côte d’Azur 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. Mai 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF, 93 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Nizza